Buena Vista Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Buena Vista Township du comté de Schuyler dans l'Illinois.
 Buena Vista Township du comté de Clayton dans l'Iowa.
 Buena Vista Township du comté de Jasper dans l'Iowa.
  du comté de Saginaw dans le Michigan.
 Buena Vista Township du comté d'Atlantic dans le New Jersey.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships